Morcourt (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Morcourt (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia